Ни́кон ( — «Побеждающий») — мужское имя греческого происхождения. В России используется как традиционное русское личное имя и как монашеское.

 Нико́н (, ) — японская компания, производящая фотокамеры и другую оптику.

Известные носители имени 
 Никон (1605—1681) — патриарх Московский и всея Руси (1652—1666).
 Никон (ум. 1514) — епископ Русской церкви, епископ Пермский и Вологодский.
  (ок. 1380 — после 1468) — сербский писатель.
 Никон Метаноит (ок. 930—998) — православный святой.
 Никон Печерский (? — 1088) — летописец и игумен Киево-Печерского монастыря.
 Никон Радонежский (1350—1426) — ученик Сергия Радонежского, второй игумен Троице-Сергиевой лавры. Канонизирован Русской церковью в 1547 году в лике преподобных.
 Никон Сицилийский (?—359) — епископ, преподобномученик.
 Никон Сухой (?—начало XII века) — преподобный Печерский.
 Никон Черногорец — монах, живший близ Антиохии во второй половине XI века.

 Никон (Белавенец) (род. 1964) — священнослужитель РПЦ, клирик Московской епархии, российский церковно-общественный деятель.
 
 Никон (Бессонов) (1868—1919) — епископ РПЦ, епископ Балтский, Кременецкий и Енисейский
 Никон (Богоявленский) (1831—1897) — епископ РПЦ, епископ Туркестанский и Ташкентский.
 Никон (Васин) (род. 1942) — епископ РПЦ, митрополит Липецкий и Задонский (с 2019 года на покое).
 Никон (Васюков) (род. 1950) — епископ РПЦ, митрополит Уфимский и Стерлитамакский.
 Никон (Воробьёв) (1894—1963) — священнослужитель РПЦ, духовный писатель.
 Никон (де Греве) (1895—1983) — епископ Православной церкви в Америке, архиепископ Бруклинский и Манхэттенский.
 Никон (Дегтяренко) (1884—1937) — епископ РПЦ, епископ Красноярский и Енисейский.
 Никон (Ивашков) (род. 1957) — игумен РПЦ, наместник Свято-Успенской Саровской пустыни.
 Никон (Иост) (род. 1971) — архиерей в юрисдикции РПЦ заграницей (Агафангела), епископ Ишимский и Сибирский.
 Никон (Лайолин) (1945—2019) — епископ Православной церкви в Америке, архиепископ Бостонский, Ново-Английский и Албанской епархии, временно управляющий епархией Юга.
 Никон (Лалков) (1931—2002) — епископ Болгарской православной церкви, епископ Агатопольский.
 Никон (Лысенко) (1890—1972) — епископ РПЦ, епископ Воронежский и Липецкий.
 Никон (Монах) — армянский монах X века, миссионер острова Крит.
 Никон (Миронов) — епископ РПЦ, епископ Кудымкарский и Верещагинский.
 Никон (Петин) (1902—1956) — архиепископ Херсонский и Одесский Никон.
 Никон (Пурлевский) (1886—1938) — епископ РПЦ, архиепископ Казанский.
 Никон (Рклицкий) (1892—1976) — епископ РПЦ заграницей; с 1960 года — архиепископ Вашингтонский и Флоридский.
 Никон (Рождественский) (1851—1919) — епископ Православной российской церкви, богослов, публицист, политический и государственный деятель Российской империи.
 Никон (Соловьёв) (1868 — после 1927) — епископ РПЦ, епископ Кузнецкий, викарий Томской епархии.
 Никон (Софийский) (1861—1908) — экзарх Грузии, член Святейшего синода.
 Никон (Фомин) (род. 1963) — архиерей РПЦ, митрополит Астраханский и Камызякский.
 Никон (Фомичёв) (1910—1995) — архиепископ, деятель РПЦ.

Фамилия 
 Никон, Том (1988—2010) — французский манекенщик.

Русские мужские имена